Депута́тов — фамилия.

Известные носители:
 Депутатов, Алексей Михайлович (в монашестве Игнатий; род. 1977) — епископ Русской православной церкви, митрополит Вологодский и Кирилловский.
 Депутатов, Виктор Сергеевич (род. 1961) — советский хоккеист на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Депутатов, Иван Степанович (1922—1999) — Герой Советского Союза.